Pipa – dohányzóeszköz
 Pipa – kétéltűnem
 Pi-pá – kínai pengetős hangszer
 Pipa István – egykori labdarúgó